Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2018 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Марибор (Словенія) з 31 березня по 6 квітня, Група В Вальдеморо (Іспанія) з 17 березня по 23 березня 2018 року. Кваліфікаційний турнір пройшов в Софії (Болгарія) у грудні 2017.

Група А

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Піа Дукарич
 Найкращий захисник:  Кейлі Хамерс
 Найкращий нападник:  Піа Прен
джерело: IIHF.com

Група В

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Альба Гонсало
 Найкращий захисник:  Елена Альварес
 Найкращий нападник:  Сільвія Бйоргвінсдоттір
Джерело: IIHF.com

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2018 у хокеї з шайбою